Molekulska formula -{C11H15NO2S}- se može odnositi na:

 Etiofenkarb
 Metiokarb